Luis Ortíz (ur. 1965) – portorykański bokser
 Luis Ortíz (ur. 1983) – portorykański zapaśnik

Zobacz też 
 Luis Ortiz (ur. 1979) – kubański bokser